Taufenbach ist ein Gewässername in Rheinland-Pfalz:

 Taufenbach (Auw), rechter Zufluss der Auw bei Kobscheid, Ortsgemeinde Roth bei Prüm,  Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Taufenbach (Dombach), rechter Oberlauf bis Wolfenacker, Ortsgemeinde Niederbreitbach, Landkreis Neuwied des Dombachs (zur Wied)
 Taufenbach oder Langenthaler Bach, linker Zufluss der Prüm nach Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Taufenbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zum Glan) in Hinzweiler, Landkreis Kusel 

Siehe auch:
 Teufenbach (Begriffsklärung)